Quattro unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Pensacola:

 – piroscafo varato nel 1859 e radiato nel 1911
 – piroscafo varato nel 1901 come mercantile tedesco Nicaria, catturato dagli statunitensi nel 1917 e rinominato, radiato nel 1925
 – incrociatore pesante della classe Pensacola, varato nel 1926 e radiato nel 1946
 – Landing ship dock della classe Anchorage, varata nel 1971 e radiata nel 1999